Idaci de Barcelona (? - 689), bisbe de Barcelona (~666-~688)
 Idaci o Hidaci (), historiador hispanoromà originari de Galícia